L'escrime est l'art de manier une arme blanche.
Sous le vocable escrime plusieurs pratiques sportives et culturelles se retrouvent actuellement :
 Escrime sportive contemporaine : l'escrime est un sport olympique pour lequel est utilisé le fleuret, le sabre et l'épée.
 Escrime handisport : Escrime adaptée aux handicapés moteur et réalisée dans un fauteuil.
 Escrime artistique : L'escrime artistique est une activité de simulation de combat à des fins de spectacle (théâtre, cinéma...).
 Escrime classique : L'escrime classique correspond à une pratique issue du  qui se veut plus fidèle dans l'esprit aux règles du duel.
 Escrime ancienne, ou escrime historique ou Arts martiaux historiques européens (AMHE) : correspondent à l'étude et la reconstitution des escrimes historiques de la sphère culturelle européenne, depuis l'apparition de sources historiques jusqu'au début du . Le terme escrime est à prendre au sens large, car les armes d'hast et la lutte entrent également dans le champ des AMHE.
 Escrimes orientales : L'utilisation de l'épée n'a pas été réservée à l'Europe ; toutefois, le terme escrime vise en général les pratiques et techniques européennes. On pourrait éventuellement parler d'escrime orientales, dont la plus connue est par exemple le Kendo ou le Kenjutsu.

 ESCRIM : élément de sécurité civile rapide d'intervention médicale (voir Détachement d'intervention catastrophes aéromobile)